Fritz Beskow kan syfta på bland andra:

* Fritz Beskow (1832–1901), svensk präst
 Fritz Beskow (1860–1932), svensk präst